Nicu este atât un nume de familie, cât și un prenume românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Prenume:
Nicu Ceaușescu (1951–1996), comunist român
Nicu Constantin (1938–2009), actor român
Nicu Constantinescu (1840–1905), politician român
Nicu Covaci (n. 1947), pictor și muzician român
Nicu Paleru (n. 1973), muzician rrom din România
Nicu Stoian (n. 1957), voleibalist român
Nicu Vlad (n. 1963), halterofil român
Nicu Ioniță, deputat român în legislatura 1996-2000
Nicu Țărnă, muzician, regizor, actor și prezentator TV din Republica Moldova

Nume de familie:
Epaminonda Nicu (n. 1979), fotbalist român
Maximilian Nicu (n. 1982), fotbalist româno-german

Altele 
Neonatal intensive care unit (NICU)
Nicu's Spoon Theater Company, companie teatrală americană

Vezi și 
 Nicușor (prenume)
 Nicolae (nume)

Nume de familie românești